Neugraben ist ein Name und Namensbestandteil geographischer Gegenstände: 

Ortschaft:
 Hamburg-Neugraben-Fischbek, Stadtteil von Hamburg

Gewässer:
 Neugraben (Fautenbach), linker Zufluss des Fautenbachs nach Fautenbach, Stadt Achern, Ortenaukreis, Baden-Württemberg
 Neugraben (Federbach) oder Bruchgraben, linker Zufluss des Federbachs (zur Alb) bei Muggensturm, Landkreis Rastatt, Baden-Württemberg
 Neugraben (Gollach), rechter Zufluss der Gollach bei Hemmersheim, Landkreis Neustadt an der Aisch-Bad Windsheim, Bayern
 Neugraben (Großer Galgenteich), Kunstgraben und Zufluss des Großen Galgenteichs in Altenberg, Landkreis Sächsische Schweiz-Osterzgebirge, Sachsen
 Neugraben (Otterbach), rechter Zufluss des Otterbachs gegenüber Kandel, Landkreis Germersheim, Rheinland-Pfalz
 Neugraben (Schwarze Elster), Kanal von der und zur Schwarzen Elster bei Annaburg, Landkreis Wittenberg, Sachsen-Anhalt
 Neugraben (Weschnitz), im Oberlauf Sulzbächle, rechter Zufluss der hier Neue Weschnitz genannten Weschnitz an der Landesgrenze von Laudenbach, Rhein-Neckar-Kreis, Baden-Württemberg zu Heppenheim, Kreis Bergstraße, Hessen
 Neugraben (Wörnitz), linker Zufluss der Wörnitz bei Wechingen, Landkreis Donau-Ries, Bayern. Siehe Wörnitz#Zuflüsse

 Neugrabenflöße, Kunstgraben im Erzgebirge

Bahnhof:
 S-Bahnhof Neugraben in Hamburg, siehe auch S-Bahn Hamburg

Siehe auch:
 Neu Grabenau
 Neuer Graben